IV Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Ленинграде по круговой  системе. В нём приняли участие 20 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.

Чемпионом страны стал Михаил Корхов. Второе место занял Моисей Становский, на третьем месте финишировал Рудольф Суплин.

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1958
Соревнования по международным шашкам в Санкт-Петербурге
1958 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1958 году